Lakos János (1774–1843) hadtörténeti író, tábornok, az MTA tiszteleti tagja
 Lakos János (1947–2017) levéltáros, lapszerkesztő